Tomina bezeichnet:

 Tomina – Ort in der Provinz Tomina im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Provinz Tomina – Provinz im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Municipio Tomina – Landkreis in der Provinz Tomina im Departamento Chuquisaca, Bolivien
 Kanton Tomina - Kanton im Municipio Tomina im Departamento Chuquisaca, Bolivien